Puente de Guadalupe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puente de Guadalupe, Veracruz, ort, Acultzingo, 
 Puente de Guadalupe, Guanajuato, ort, Salamanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar